Antelope Township peut désigner les townships suivants dans le Nebraska aux États-Unis :

 , du comté de Harlan.
 , du comté de Holt.

Homonymie de townships